

Patronyme 

 Johnny Ecker, un footballeur français
 Danny Ecker, un athlète allemand
 Heidemarie « Heide » Ecker-Rosendahl, née Rosendahl, une athlète allemande
 Serge Ecker (1982-), un artiste luxembourgeois

Toponyme 

 In Ecker lieu-dit en Algérie

Voir aussi 
 Egger (famille)